Palaeocephala är ett släkte av svampar. Palaeocephala ingår i familjen Tricholomataceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Palaeocephala